Ки́наст () — фамилия немецкого происхождения. Встречается также в Польше.

Известные носители:
 Кинаст, Бригитта — швейцарская кёрлингистка.
 Кинаст, Дариуш — польский военный, полковник, командир 36 механизированной бригады.
 Кинаст, Зигмунт (ум. 1941) — польский капитан ВМФ, командир корабля SS Częstochowa, потопленного у побережья Англии.
 Кинаст, Лисл (1915-?) — довоенная австрийская киноактриса.
 Кинаст, Роман (род. 1984) — австрийский футболист.
 Кинаст, Ян (1928—1993) — польский дипломат.

 Кинаст, Криста (род. 1951) (девичья фамилия Келер) — спортсменка по прыжкам в воду (ГДР), чемпионка мира (1973), олимпийский призёр (1976).